Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, ранее Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ВИМ) — НИИ, координирующий работу научно-исследовательских институтов России в области механизации сельскохозяйственного производства. ВИМ был основан в 1930 году; основной комплекс помещений расположен в Рязанском районе Юго-Восточного округа Москвы. Институт сотрудничает с рядом зарубежных компаний из Чехии, Италии, Австрии, Испании, Германии, Дании, КНР, Польши и Белоруссии.

Распоряжением Правительства РФ № 1102-р от 30 июня 2010 года ВИМ вошёл в перечень организаций, подведомственных Российской академии сельскохозяйственных наук.

Основным видом деятельности компании является предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур.

При ВИМ работают аспирантура и докторантура, осуществляющие подготовку по специальностям: «Технологии и средства механизации сельского хозяйства», «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (сельское хозяйство)», «Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве».

История 
Всероссийский институт механизации образован постановлением коллегии Наркомзема СССР от 26 января 1930 года с целью обеспечения сельского хозяйства современной техникой и научной работы в это области. Во время Великой Отечественной войны ВИМ занимался разработкой альтернативного топлива, при нём была создана лаборатория газогенераторных двигателей. Во второй половине 1940-х — начале 1950-х годов были разработаны деревянная сушилка ПЗС, самоходная широкозахватная сенокосилка КС-10, зерновые и зернотуковые сеялки. В 1952 году создан трёхрядный свеклокомбайн, с помощью которого удалось решить проблему механизации уборки сахарной свеклы. Эта машина получила золотую медаль Всемирной выставки в Брюсселе в 1954 году.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1971 года ВИМ награждён орденом Трудового Красного Знамени за разработку и внедрение новых сельскохозяйственных машин и технологий возделывания и уборки сельскохозяйственных культур.

В 1980-х годах институтом разработан и внедрён в серийное производство комплекс машин для механизации работ в селекции, сортоиспытании и для почвозащитного земледелия. После экономического кризиса в России конца 1990-х годов ВИМ продолжил развиваться и создавать сельскохозяйственную технику. С 1999 по 2003 год сотрудникам института выдано 33 патента на изобретения. Разработаны технические средства для работы автотракторной техники на газомоторном топливе. В последующие годы были созданы комбинированные почвообрабатывающие агрегаты для восстанавливающих рекультивационных обработок временно неиспользуемых почв, транспортно-технологические агрегаты ВИМЛИФТ и почвообрабатывающие агрегаты со сменными рабочими органами.

Руководители института:
 1930—1933 Нехемий Львович Фельдман
 1934, 1937 Г. Т. Косилов
 1939 Николай Афанасьевич Сороко
 1941 Н. Ф. Андреев
 1941—1943 Михаил Степанович Сиваченко
 1943—1948 Михаил Ефимович Бейлис
 1948—1957 Алексей Иванович Буянов
 1957—1960 Михаил Владимирович Сабликов
 1960—1961 Григорий Иванович Волков
 1961 — Александр Ильич Филиппов
 1966—1981 Гавриил Михайлович Бузенков
 1981—1984 ?
 1984—1999 Валентин Митрофанович Кряжков
 1999—2004 Владимир Ильич Анискин
 с 2005 А. Ю. Измайлов

Продукция 
В задачи ВИМ входит комплексное обеспечение сельского хозяйства технологиями и оборудованием. Опытный завод организации производит экспериментальные образцы сельскохозяйственной техники и проводит их технологическую подготовку к серийному производству.

В реализуемую продукцию входят:
 Агрегаты для внесения жидких органических удобрений.
 Селекционная техника, среди которой: селекционные зерноуборочные комбайны и сеялки, фрезерные рыхлители, навесные опрыскиватели, фитотрон, сушилки, семяочистительные машины и др.
 Почвообрабатывающая техника (плуга, фрезерные машины).
 Транспортно-технологические агрегаты.
 Лабораторное оборудование.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Всероссийского института механизации

Научные институты России
Федеральные государственные бюджетные учреждения РФ
Институты РАСХН
Наука в Москве